Белмонти:

 Белмонти — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Каштелу-Бранку.
 Белмонти — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Белмонти — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.
 Белмонти — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку.

См. также 
 Бельмонте
 Белмонт